1993 Голяма награда на Бразилия е 21-вото за Голямата награда на Бразилия и втори кръг от сезон 1993 във Формула 1, провежда се на 28 март 1993 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия